Harmersdorf ist der Name folgender Orte:

 Harmersdorf (Gemeinde Hürm), Ortschaft der Gemeinde Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Harmersdorf (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Gemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich